Partain ist der Familienname folgender Personen:

 Edward A. Partain (1929–1996), US-amerikanischer Offizier, Generalleutnant der US Army
 Paul A. Partain (1946–2005), US-amerikanischer Schauspieler